Brandschutz steht für

 Brandschutz, allgemein vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Eindämmung möglicher Brände

Brandschutz bezeichnet

 Brandschutz im Bauwesen, seit 2019 herausgegebene Zeitschrift
 Brandschutz. Deutsche Feuerwehr-Zeitung, seit 1947 erscheinende „Zeitschrift für das gesamte Feuerwehrwesen, für Rettungsdienst und Umweltschutz“